Пионе́р (через  — «пехотинец», от  — «пеший») может означать:
 Пионеры — люди, переселявшиеся в Северной Америке на запад для заселения новых территорий, особенно в XVIII—XIX веках.
 Юный разведчик (от ) — фразеологическая калька юный пионер < юный разведчик.
 Пионер — участник пионерского движения детских коммунистических организаций в СССР и в других социалистических странах, созданных по образцу скаутского движения.
 Пионер — солдат, занимающийся возведением земляных укреплений, копанием рвов, постановкой мостов, уравнением дорог и тому подобное.
 Пионер — воинская должность или название рядового в инженерных войсках вооружённых сил Российской империи в XVIII—XIX веках и в ряде современных государств (например, ФРГ).
 Пионер () — сапёр в вооружённых силах германских стран.

Название 
 «Пионер» — американская программа исследования межпланетного пространства.
 «Пионер» — картина-триптих австралийского живописца Фредерика Мак-Каббина (1904).

В Белоруссии 
 «Пионер» — кинотеатр в Минске.

В СССР 
 «Пионер» — советский ежемесячный журнал для пионеров и школьников, основанный в 1924 году.
 «Пионер» — лёгкий артиллерийский тягач, разработанный в НАТИ в 1935 году.
 «Пионер» — советский фотоаппарат 1930-х годов.
 «Пионер» — советский радиоприёмник.
 «Пионер» — грузоподъёмный кран.
 «Пионер» — советский подвижный грунтовый ракетный комплекс с баллистической ракетой средней дальности.
 «Пионер» — название ряда кинотеатров.
 «Пионер» — угольная шахта в Александровском районе Донецкой области.

В России 
 «Пионер» — иркутская телекомпания, основанная в 2003 году.
 «Пионер FM» — московская коммерческая развлекательная радиостанция.
 «Пионер» — московский кинотеатр 1953 года постройки, расположенный на Кутузовском проспекте внутри здания 21.
 «Пионер» — лодка-картоп.

Топоним

Белоруссия 
 Пионер — посёлок в Гомельском районе Гомельской области.

Казахстан 
 Пионер — село в Улытауском районе Улытауской области.
 Пионер — до 2017 г. название села Ащыбулак в Жамбылском районе Жамбылской области.

Киргизия 
 Пионер — прежнее название села Кара-Кыз Ак-Суйского района Иссык-Кульской области.

Россия 
 Пионер — остров в Карском море, архипелаг Северная земля.
 Пионер — село в Магдагачинском районе Амурской области.
 Пионер — деревня в Бирском районе Башкортостана.
 Пионер — посёлок в Николаевском районе Волгоградской области.
 Пионер — жилой район в Заводском районе города Кемерово.
 Пионер — хутор в Кущёвском районе Краснодарского края.
 Пионер — деревня в Тосненском районе Ленинградской области.
 Пионер — село в Кузнецком районе Пензенской области.
 Пионер — село в Сосновоборском районе Пензенской области.
 Пионер — посёлок в Аксубаевском районе Татарстана.
 Пионер — деревня в Арском районе Татарстана.

Украина 
 Пионер — до 2016 г. название села Соборное в Ахтырском районе Сумской области.
 Пионер — до 2016 г. название посёлка Курганное в Великобурлукском районе Харьковской области.

См. также 
 Pioneer 
 Пионер Труда 
 Пионеры
 Юный Пионер
 Пионерская
 Пионерский
 Пионерское
 Дворец пионеров

Примечания